Качинський — українське та польське () прізвище.

Відомі носії 

 Качинський Вікторіан Романович — морський льотчик Російської імперії та Польщі.
 Качинський Владислав Євгенович — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Качинський Лех — президент Польщі.
 Качинський Олександр (1888—1958) — графік, живописець.
 Качинський Сергій  (1917—1943) — організатор перших відділів УПА. Лицар Золотого Хреста Бойової Заслуги 1 класу (посмертно).
 Качинський Теодор — американський злочинець.
 Качинський Ярослав — польський політик, брат Леха Качинського.

Див. також 
 Качинська

Українські прізвища
Польські прізвища